А́зия — крупнейшая часть света, как по территории, так и по численности населения и его плотности. Образует вместе с Европой материк Евразию, занимая более 83 % его общей площади. Площадь (вместе с островами) — около 44,5 млн км². По населению Азия превосходит совокупное население всех остальных частей света. На октябрь 2022 года население Азии составляет 4,72 млрд человек, что составляет примерно 60 % населения Земли. Ныне Азия является крупнейшим развивающимся регионом в мире.

Происхождение названия 
В Хеттскую эпоху в северо-западной части Малой Азии располагалось царство Ассува. Победа хеттов над ним упомянута в анналах царя Тудхалияса IV. В греческом эпосе это царство персонифицируется в образе царя Асия, союзника троянцев.

Имя Асия в греческой мифологии носит Океанида, жена Прометея, от которой, согласно мифологической традиции, и произошло название части света. Ко времени Геродота обозначение целой части света как Асия (Азия) было у греков общепринятым.

Положение и границы 

Материковая Азия располагается в основном в восточном и северном полушариях. С Африкой Азия соединена Суэцким перешейком, от Северной Америки её отделяет узкий Берингов пролив. В Южном полушарии полностью или частично расположены острова Малайского архипелага, а в Западном — Чукотский полуостров.

Граница между Европой и Азией 

Первые определения границы между этими частями света относятся к эпохе Древней Греции. Предположительно, первым учёным, разделившим весь мир на Европу и Азию, стал древнегреческий географ Гекатей Милетский: в своей работе «Землеописание» он провёл границу между ними по реке Фасис (река Риони в Грузии) и Средиземному морю. К проблеме границы между Европой и Азией обращались такие древнегреческие учёные, как Геродот, который выделял три части света (Европу, Азию и Ливию), Фукидид, Изократ, Полибий (определил границу между Европой и Азией в своём труде «Всеобщая история» по реке Танаис (Дон)), Страбон (в работе «География» также провёл границу по Танаису). В свою очередь, древнеримский писатель Плиний Старший границами двух частей света обозначил перешеек между Понтом и Каспием (Кавказские горы), Боспор Киммерийский (Керченский пролив) и Меотиду (Азовское море).

До XVIII века граница между Европой и Азией по Азовскому морю и Дону не подвергалась сомнениям и находила подтверждение в ряде работ: Козьмы Индикоплова (VI век), Марцина Бельского (1550 год), Герарда Меркатора (XVII век), Михаила Ломоносова (XVIII века). Однако уже и в этот период существовали альтернативные мнения. К примеру, средневековые арабские источники считали восточной границей Европы реки Итиль (Волга) и Каму.

К XVIII веку количество альтернативных мнений возросло. Так, французский картограф Гийом Делиль провёл восточную границу Европы по Оби, а немецкий путешественник на русской службе Иоган Георг Гмелин и французский географ Жан Жак Элизе-Реклю — по Енисею. В 1730 году в книге «Северная и восточная части Европы и Азии» шведским учёным Филиппом Иоганном Страленбергом была впервые предложена идея о проведении границы между Азией и Европой по водоразделу Уральских гор, а после Южного Урала — по Общему Сырту, рекам Самара, Волга до Камышина и далее по Дону. В то же время приоритет Страленберга в вопросе проведения границы по Уралу оспаривался русским учёным Василием Никитичем Татищевым, который, по его словам, выдвинул эту идею ещё в 1720 году. В 1745 году в «Лексиконе Российском» он написал:

Впоследствии граница между Азией и Европой по Уралу получила отражение в научных работах Ф. А. Полунина (1773), С. И. Плещеева (1793), И. П. Фалька (1824), Г. Е. Щуровского (1841). При этом граница между частями света на юго-восточном отрезке восточной границы сильно различались: П. С. Паллас (1773) проводил границу от среднего течения реки Урал по южным склонам Общего Сырта, Волге, Ергеням и долине реки Маныч, относя всю Прикаспийскую низменность к Азии; Г. Ф. Миллер (1750) и Ф. А. Полунин (1773) — по Дону, Волге, Каме, Белой и далее по Уральскому хребту; С. И. Плещеев (1793) и И. Ф. Гакман (1787) — по реке Эмбе.

В XIX — XX веках проблема границ получила дальнейшее развитие. В 1850 году германский учёный А. Гумбольдт высказал мнение о том, что Европа — это часть Азии, поэтому границы между Европой и Азией не существует. В свою очередь, французский географ  в книге «Азия» (1956) заявил, что «Европа — азиатский полуостров, а Азия — понятие искусственное…», а У. Паркер в книге «Европа: как далеко?» (1960) — о том, что нет двух материков Европы и Азии, а есть один — Евразия.

В советской науке проблема границы между Европой и Азией получила развитие в 1950—1960-х годах в рамках деятельности Московского филиала Географического общества СССР. Авторами ключевых работ по данной тематике стали Ю. К. Ефремов (1958), В. И. Прокаев (1960) и Э. М. Мурзаев (1963).

Ю. К. Ефремов, в 1958 году в докладе на заседании отделения школьной и физической географии Московского филиала Географического общества СССР, утверждал, что границы между Азией и Европой носят культурно-исторический характер, поэтому природной границы между ними не существует, ни Урал, ни Кавказ не могут служить границей двух частей света. В результате на заседании была принята рекомендация, получившая отражение во всех советских учебниках:

Данное решение вызвало критику со стороны В. И. Прокаева (1960), который утверждал, что принятая рекомендация не соблюдала принцип физико-географической цельности. По его мнению, в случае следования данному принципу граница должна быть проведена по восточной границе Уральской страны (лежащей полностью в Европе) и северо-западной границе Туранской страны (отнесённой к Азии) с Прикаспийской низменностью. Несмотря на это, В. И. Прокаев не считал это описание границей между Азией и Европой, так как оно противоречило существовавшим традициям, а именно: границе по водоразделу Уральских гор, реке Урал, водоразделу Большого Кавказа и Керченскому проливу.

Проблему границы между Азией и Европой затронул в своей работе советский учёный Э. М. Мурзаев (1963). Подчеркнув невозможность провести границу между этими частями света на основе антропологических, исторических, лингвистических и этнографических рубежей, он выдвинул два основных варианта этой границы.
 Первый вариант — на основе политико-административных рубежей. Согласно ему, граница между Азией и Европой идёт по государственной границе СССР с Турцией и Ираном (ныне это граница со стороны Грузии, Армении и Азербайджана), Каспийскому морю, которое здесь отделяет Европу и Азии, далее — по границе Российской Федерации и Казахстана до Челябинской области. К Азии целиком относятся Челябинская, Свердловская, Тюменская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Карское море, по этому варианту, полностью относится к Азии, а архипелаг Новая Земля — к Европе.
 Второй вариант — на основе физико-географических рубежей. Он основан на формуле «Кавказ — Каспий — река Урал — хребет Урал».

Существует и более редкий вариант — по реке Аракс, что условно помещает в Европу большие части территорий Азербайджана и Грузии, или также Армении (при проведении границы частей света по турецкой границе).

На современном этапе граница между Азией и Европой остаётся спорной. В российских географических источниках границу с Европой, как правило, проводят по восточному подножию Уральских гор, горам Мугоджарам, реке Эмбе, далее по Каспийскому морю, рекам Куме и Манычу (Кумо-Манычская впадина), устью реки Дон, по Азовскому морю и Керченскому проливу, по Чёрному морю, проливу Босфор, Мраморному морю и проливу Дарданеллы.

При статистико-экономических расчётах в России границу между Азией и Европой проводят по восточным административным границам Архангельской области, Республики Коми, Свердловской и Челябинской областей и далее по государственной границе России с Казахстаном, по северным административным границам Дагестана, Ставропольского и Краснодарского краёв.

Граница между Азией и Африкой 

Первые попытки определения границы между Азией и Африкой относятся к эпохе Древней Греции. Традиционно она проводилась по реке Нил, однако Геродот в V веке до н. э. выступил против деления территории Египта на азиатскую и африканскую части, поэтому определил границу по западной границе Египта, полностью отнеся его к Азии. В свою очередь Страбон определил границу по перешейку между Красным морем и устьем озера Бардавиль на Синайском полуострове, соединённым со Средиземным морем.

В период Древнего Рима и в Средние века часть учёных проводила границу по Суэцкому перешейку, однако подавляющее большинство продолжало рассматривать в качестве границы либо Нил, либо западную границу Египта.

В современный период граница между Азией и Африкой проводится по Суэцкому перешейку или Суэцкому каналу. В результате, часть Египта, расположенная на Синайском полуострове, относится к Азии, а остальной Египет — к Африке.

География 

Азия омывается Северным Ледовитым, Индийским и Тихим океанами, а также — на западе — внутриматериковыми морями Атлантического океана (Азовским, Чёрным, Мраморным, Эгейским, Средиземным). При этом имеются обширные области внутреннего стока — бассейны Каспийского и Аральского морей, озера Балхаш и др. Озеро Байкал по объёму содержащейся пресной воды превосходит все озёра мира; в Байкале сосредоточено 20 % мировых запасов пресной воды (без учёта ледников). Мёртвое море является глубочайшей в мире тектонической впадиной (-405 метров ниже уровня моря).

Побережье Азии в целом расчленено относительно слабо, выделяются крупные полуострова — Малая Азия, Аравийский, Индостан, Корейский, Камчатка, Чукотка, Таймыр и др. Близ берегов Азии — крупные острова (Большие Зондские, Новосибирские, Сахалин, Северная Земля, Тайвань, Филиппинские, Хайнань, Шри-Ланка, Японские и др.), занимающие в совокупности площадь более 2 млн км².

В основании Азии лежат четыре огромных платформы — Аравийская, Индийская, Китайская и Сибирская. До ¾ территории части света занимают горы и плоскогорья, наиболее высокие из которых сосредоточены в Центральной и Средней Азии. В целом, Азия — контрастный регион по абсолютным отметкам высот. С одной стороны, здесь расположена высочайшая вершина мира — гора Джомолунгма (8848 м), с другой стороны, глубочайшие впадины — озеро Байкал с глубиной до 1620 м и Мёртвое море, уровень которого ниже уровня моря на 392 м. Восточная Азия — район активного вулканизма.

Азия богата разнообразными полезными ископаемыми (в особенности же — топливно-энергетическим сырьём).

На территории Азии представлены почти все типы климата — от арктического на крайнем севере до экваториального на юго-востоке. В Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии климат муссонный (в пределах Азии находится самое влажное место Земли — местечко Черапунджи в Гималаях), в то время как в Западной Сибири — континентальный, в Восточной Сибири и на Сарыарке — резко континентальный, а на равнинах Центральной, Средней и Западной Азии — полупустынный и пустынный климат умеренного и субтропического поясов. Юго-Запад Азии — тропический пустынный, самый жаркий в пределах Азии.

Рельеф 

Крайний север Азии занимают тундры. Южнее расположена тайга. В западной Азии расположены плодородные чернозёмные степи. Большую часть Центральной Азии, от Красного моря до Монголии, занимают пустыни. Самая большая из них — пустыня Гоби. Гималаи отделяют Центральную Азию от тропиков Южной и Юго-Восточной Азии.

Гималаи — высочайшая горная система мира. Реки, на территории бассейнов которых находятся Гималаи, несут ил на поля юга, образуя плодородные почвы.

Физико-географическое районирование и субрегионы 

В Азии следует выделять следующие физико-географические районы:
 Восточная Азия (Корейский полуостров, Японские острова, восточная часть Китая);
 Западная Азия (Южный Кавказ и Переднеазиатские нагорья);
 Северная Азия (Азиатская часть России (Сибирь), и северо-восток Евразии);
 Центральная Азия (Памир, Тянь-Шань, Туранская низменность);
 Юго-Восточная Азия (полуостров Индокитай и Малайский архипелаг);
 Юго-Западная Азия (Аравийский полуостров и Левант);
 Южная Азия (полуостров Индостан и остров Шри-Ланка (архипелаг Мальдивы).

Согласно классификации, принятой в ООН, выделяются следующие субрегионы
 Восточная Азия (Китай в составе КНР и Республики Китай, Южная и Северная Корея, Монголия, Япония);
 Западная Азия (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Грузия, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кипр, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестинские территории, Саудовская Аравия, Сирия, Турция);
 Юго-Восточная Азия (Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины);
 Южная Азия (Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка);
 Центральная Азия (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан).

В то же время указанная классификация не является единственно верной. Существуют и альтернативные классификация, к примеру:
 Восточная Азия (КНДР, КНР, Республика Корея, Тайвань, Япония);
 Центральная и Северная Азия (Казахстан, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, азиатская часть России, а также три автономных региона КНР — Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский автономный район и Тибет);
 Юго-Западная Азия (Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Грузия (частично), Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кипр, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, азиатская часть Турции, Синайский полуостров, принадлежащий Египту);
 Южная Азия (Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Шри-Ланка);
 Юго-Восточная Азия (Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины).

Страны Азии 

На территории Азии к настоящему времени полностью или частично расположено 54 государства, из них шесть (Республика Абхазия, Тайвань, Турецкая Республика Северного Кипра, Южная Осетия, Государство Палестина) не признаны или признаны только частично. Из непризнанных государств — Нагорно-Карабахская Республика. Включение России в список стран Азии основывается прежде всего на частичном расположении в этой части света (при этом бо́льшая часть населения страны находится в Европе, но бо́льшая часть территории в Азии). Турцию и Казахстан включают в список европейских стран ввиду наличия меньшей части территории и населения в Европе (по всем версиям границы между Европой и Азией). К европейским странам часто относят также Азербайджан и Грузию (при проведении границы между Европой и Азией по Большому Кавказу они имеют небольшие территории в Европе), и Кипр, входящий в Европейский союз, но географически расположенный полностью в Азии и имеющий тесные политические и культурные связи с Европой (как и Армения). Израиль также является членом некоторых спортивных, экономических и культурных организаций Европы.

  (частично признанная республика)
  (от 100 % до ок. 90 % территорииСевернее Большого Кавказа находятся районы Азербайджана: Шабранский (1739км²), Гусарский (1542 км²), Хачмазский (1063 км²), Сиазаньский (759 км²), Губинский (2610 км²) и северная часть Хызынского района (весь район — 1711 км²). Суммарная площадь: 9424 км² (с полностью Хызынским районом, частично — около 8600 км² или около 10 % от общей площади Азербайджана (86 600 км², включая НКР).)
  (зависимая территория Великобритании)
 
 
 
 
  (зависимая территория Великобритании)
 
 
 
 
  (от 100 % до ок. 95 % территорииСевернее Большого Кавказа находятся районы (муниципалитеты) Грузии: Казбегский (1082 км²), северная часть Душетского муниципалитета (весь — 2207 км²), северная часть Ахметского муниципалитета (весь — 2982 км²). Суммарная площадь всех трёх муниципалитетов — 6271 км², из них севернее Большого Кавказа — около 3700 км² или около 5 % от общей площади Грузии (69 700 км², включая РЮО и РА).)
  (частично)
 
 
  (бо́льшая часть территории)
 
 
 
  (бо́льшая часть территории)

  (от 86 % территории)
 
 
 
 
 
 
 
  (частично признанная республика)
  (зависимая внешняя территория Австралии)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (непризнанная республика)

 
 
 
  (зависимая внешняя территория Австралии)
 
  (частично признанное государство)
  (бо́льшая часть территории, но меньшая часть населения)
 
 
 
 
 
 
  (частично признанная республика)
  (бо́льшая часть территории)
 
 
 
  (частично признанная республика)

Население 

Для Азии характерны относительно высокие среднегодовые темпы роста численности населения (по этому показателю Азия уступает только Океании — 1,31 % и Африке — 2,49 %); постепенно они снижаются и уже составляет 0,86 %. Азия крупнейшая часть света, как по территории, так и по численности населения и его плотности. В 2020 году 59,5 % населения Земли проживало в Азии, но по среднему варианту прогноза ООН 2019 года, в 2050 году, уже только 55,8 % населения Земли будет проживать в Азии. Снижение доли населения Азии в доле населения Земли вызвано очень высоким ростом населения Африки южнее Сахары и соответственно ростом доли населения Африки в доле населения Земли с (17,2 % в 2020 году до 26,3 % в 2050 году). В совокупности Китай и Индия дают 40 % мировой численности населения. 7 государств имеют более 100 миллионов жителей (помимо названных выше — Индонезия, Пакистан, Бангладеш, Япония и Филиппины).

Азия самая этнически, национально, культурно, религиозно и расово разнообразная часть света мира. В Азии живут представители трёх главных рас человечества — монголоидной (китайцы и др.), европеоидной (народы Западной Азии) и веддо-австралоидной (некоторые народы Южной и Юго-Восточной Азии).

В Азии зародились многие древние цивилизации — китайская, индийская, тибето-монгольская, среднеазиатская, вавилонская и др. Благоприятные для земледелия районы Южной и Юго-Восточной Азии дали начало многим современным народам.

Демографический кризис и старение населения 
В Азии происходит постепенное снижение рождаемости и рост пожилого населения, так как население Азии находится в общемировом процессе старения населения Земли (кроме Африки южнее Сахары) и вызванного им уже в ряде стран, как развитых так и развивающихся, демографического кризиса. Наиболее сильно старение населения в странах Восточной Азии (кроме Монголии), которые наряду с со странами Европы и рядом стран Юго-Восточной Азии (таких как Сингапур и Таиланд), имеют самый высокий средний возраст населения и подвержены наиболее быстрому старению населения на планете Земля. Но, в отличие от стран Европы, страны Восточной Азии имеют зачастую более строгую иммиграционную политику, что не позволяет им притормаживать, как в странах Европы, процессы естественного старения населения, и как следствие всё более растущей смертности и естественной убыли населения, а также роста среднего возраста населения. По состоянию на 2020 год, по данным Всемирной книги фактов ЦРУ, население Японии имеет самый высокий средний возраст среди населения всех стран мира — 48,6 лет, является самым престарелым и одним из самых быстро стареющих в мире (за исключением Монако как карликового государства, где эти показатели выше, из-за большого количества богатых и пожилых иммигрантов). По состоянию на 2020 год 29,18 % населения Японии было старше 65 лет. Причиной может быть относительно непродолжительный по времени послевоенный беби-бум в Японии и строгая иммиграционная политика.

Одной из самых главных экономических угроз демографического старения населения Азии является возникновение перманентного экономического застоя и постоянной дефляции, приводящих к снижению цен и отсутствию реального экономического роста и роста зарплат. Старение населения приводит к сокращению спроса и потребительской активности, увеличению доли неработающих (иждивенцев), повышению нагрузки на системы медицинского, пенсионного и социального страхования, увеличению налогообложения работающих, сокращению ВВП, и т. д. По мере увеличения доли пожилых людей в обществе, пенсионная система становиться всё менее эффективной и неизбежно растёт пенсионный возраст. Снижение инфляции и экономического роста наблюдается во многих странах мира. К примеру, Япония находится почти три десятилетия находится в состоянии постоянной дефляции и экономическом застое. Немаловажным фактором, приведшим экономику Японии к данной ситуации, является демография. Уменьшение населения вызванное демографическим кризисом и старением населения. Японская нация является самой престарелой и одной самых быстро стареющих в мире. Причиной может быть относительно непродолжительный по времени послевоенный беби-бум в Японии и строгая иммиграционная политика. Всё это, в свою очередь, может оказать разрушительное влияние на экономики развитых и особенно развивающихся стран Азии которые ещё не завершили демографический переход, так как они могут не успеть до завершения демографического перехода в период открытого демографического окна воспользоваться демографическим дивидендом, чтобы развить в должной мере экономики своих стран до уровня развитых экономик (с высокой добавочной стоимостью, высоким уровнем жизни населения и т.д). То есть те развивающиеся страны Азии, которые ещё не завершили демографический переход, могут не успеть разбогатеть, как уже постареют. Расходы на пенсионное обеспечение могут стать слишком большим грузом для бюджета, и поэтому забота о пожилых людях может целиком лечь на плечи домохозяйств.

История

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 

 
Части света
Наименования континентов